Littlefield kan henvise til:

Jurisdiktioner i USA 
 Littlefield, Arizona
 Littlefield, Texas
 Littlefield Township, Michigan

Andet 
 Littlefield (efternavn)
 Institutioner:
 I Arizona: Littlefield Unified School District
 I Texas:
 I eller nær Austin:
 Littlefield Fountain
 Littlefield House
 I eller nær byen Littlefield i Lamb County:
 Littlefield Municipal Airport
 Littlefield Independent School District

Se også 
 Littleton (flertydig)